17-я кавалерийская дивизия 12-й армии — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось манёвренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

Командный состав 17-й кавалерийской дивизии 12-й армии 
17-я кавалерийская дивизия 12-й армии

Начальники дивизии 
 Мялковский Александр Иванович — с 15 февраля 1920 года по 18 апреля 1920 года
 Матузенко Василий Иванович — с 18 апреля 1920 года по 9 мая 1920 года
 Илюшин Александр Кузьмич — с 9 мая 1920 года по 18 мая 1920 года

Военкомы дивизии 
 Гроздовский — с 15 февраля 1920 года по 3 марта 1920 года
 Илюшин Александр Кузьмич — с 3 марта 1920 года по 18 мая 1920 года

Начальники штаба дивизии 
 Макаренко Николай Михеевич — с 15 февраля 1920 года по 27 апреля 1920 года
 Дашевский — с 27 апреля 1920 года по 18 мая 1920 года

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны